Örtagården (plaats), een plaats in de Zweedse gemeente Västerås
 Örtagården (Malmö), een wijk in de Zweedse stad Malmö